— название девяти японских государственных деятелей, которые служили в качестве неофициальных советников императора в эпохи Мэйдзи, Тайсё и Сёва. Гэнро считаются «отцами-основателями» современной Японии.

История института 
Термин «гэнро» впервые был упомянут в газете в 1892 году после отставки Мацукаты Масаёси с поста премьер-министра. Согласно исследованию американского учёного Бернарда Силбермана, примерно в это же время институт гэнро начинает своё функционирование.

Силберман отмечает следующие особенности гэнро:
 Это была неформальная организация, её статус не определялся ни Конституцией, ни законодательством.
 Это была структура, берущая своё начало из бюрократии.
 Её решения оказывали влияние как на правительство, так и на весь бюрократический аппарат Японии.
 Гэнро может быть названо коллегиальной группой.
 Процедура принятия решения гэнро не была институционализирована.

Гэнро имели право предлагать императору кандидатуру на должность премьер-министра, и император во всех случаях принимал их рекомендацию.

Примерно с 1900 года первые семь гэнро перестали принимать непосредственное участие в японской политике, сосредоточившись на принятии глобальных государственных решений. Влияние гэнро постепенно шло на спад.

После смерти Мацукаты Масаёси в 1924 году единственным гэнро остался Сайондзи Киммоти, который оказывал большое влияние на политику Японии в 20-е и 30-е годы. В частности, Сайондзи был убежденным противником подписания союзного соглашения с гитлеровской Германией.

После смерти Сайондзи в 1940 году институт гэнро прекратил своё существование.

Происхождение гэнро 
Кроме Сайондзи Киммоти, происходившего из аристократии, все гэнро были выходцами из самурайских семей, стоявших внизу или в середине социальной лестницы. Четверо гэнро были выходцами из города Кагосима княжества Сацума, а ещё четверо — из города Хаги княжества Тёсю. Эти две провинции сыграли ключевую роль в Реставрации Мэйдзи и падении сёгуната Токугава в войне Босин.

Первые семь гэнро ранее состояли в Санги (Императорском Совете), который был распущен в 1885 году.

На смену гэнро пришёл институт дзюсинов — коллегия бывших премьер-министров Японии.

Список гэнро

См. также 
 Гэнроин
 Отцы-основатели США

Примечания 

Японская империя
Государственные деятели Японии